Опытное — название населённых пунктов:

Казахстан 
Опытное — прежнее название села Тажрибе в Мугалжарском районе Актюбинской области, упразднено в 2018 г.
 Опытное — до 2017 г. название села Ойсаз в Каратальском районе Алматинской области.
 Опытное — прежнее название села Сарайчик в Махамбетском районе Атырауской области.
 Опытное — прежнее название села Айнаколь в подчинении Кызылординской горадминистрации Кызылординской области.

Россия 
 Опытное — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
Опытное — до 1961 г. название посёлка Бургсун в Кетченеровском районе Калмыкии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Опытное — село в Белогорском районе.

Украина 
 Опытное — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Опытное — посёлок в Покровском районе Донецкой области.

См. также 
 Опытное знание
 Опытное Хозяйство
 Опытное поле
 Опытное вождение
 Опытное сельское поселение
 Опытный